Castañedo puede referirse a:

Significado 
 Un bosque o lugar abundante en castaños.

Divisiones administrativas

en España 
 Castañedo (C.P. 27658), Lugo;
 Castañedo (C.P. 33685), parroquia del concejo de Aller, Asturias;
 Castañedo de Miranda (C.P. 33865), parroquia del concejo de Belmonte de Miranda, Asturias;
 Castañedo (C.P. 33813), parroquia del concejo de Cangas del Narcea, Asturias;
 Castañedo (C.P. 33155), parroquia del concejo de Cudillero, Asturias;
 Castañedo (C.P. 33828), parroquia del concejo de Grado, Asturias;
 Castañedo (C.P. 33782), parroquia del concejo de Luarca, Asturias;
  Castañedo (C.P. 33783), lugar la parroquia de Lago del concejo de Allande, Asturias; 
 Castañedo del Monte (C.P. 33115), parroquia del concejo de Santo Adriano, Asturias;
 Castañedo (C.P. 33876), parroquia del concejo de Tineo, Asturias;